Фігейро́ (, ) — португальська власна назва.

Топоніми

Фігейро (парафія)
 Фігейро-душ-Вінюш

Див. також 
 Фігейра